Túpac Amaru steht für

Personen:
* Túpac Amaru (Inka) (1545–1572), letzter nomineller Inka-Herrscher 1571 bis 1572
 Túpac Amaru II. (1738–1781), Anführer eines Indio-Aufstandes, siehe José Gabriel Condorcanqui
 Tupac Amaru Shakur (1971–1996), US-amerikanischer Rapper, siehe Tupac Shakur

Sonstiges:
 Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), eine Guerillagruppe in Peru 
 eine Musikgruppe um Dario Domingues
 Tupac Amaru – Strahlende Schlange, peruanischer Spielfilm (1984)

Siehe auch:
 Distrikt Túpac Amaru Inca (mit der Stadt Túpac Amaru Inca) in Peru